TV Bandeirantes Amazonas (também conhecida como Band Amazonas) é uma emissora de televisão brasileira sediada em Manaus, capital do estado do Amazonas. Opera no canal 13 (22 UHF digital) e é uma emissora própria da Rede Bandeirantes.

História 
A emissora foi fundada como TV Rio Negro em 13 de março de 1987 em caráter experimental, passando a ter programação local meses depois. Desde sua fundação, retransmite a Rede Bandeirantes, que estava fora do ar no Estado do Amazonas desde abril de 1986 quando a Rede Amazônica deixou a Bandeirantes para se afiliar à Rede Globo.

Nos anos 2000, exibiu o polêmico programa Canal Livre, que fez muito sucesso na época e era apresentado por Wallace Souza, atingindo índices altíssimos em audiência em Manaus. No entanto, o programa foi cancelado em 2009, devido ao caso do escândalo dos "Irmãos Wallace". Posteriormente, a atração voltou ao ar, desta vez na TV Em Tempo, afiliada ao SBT, com o nome de Programa Livre, durando de 2013 à 2016 quando saiu do ar.

Em agosto de 2008, é comprada pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação e em 26 de março de 2009 a emissora é renomeada para TV Bandeirantes Amazonas. A estratégia do Grupo Bandeirantes em comprar a emissora local teve como objetivo proteger a cobertura da Band no Estado do Amazonas, haja vista que anos antes o SBT havia perdido cobertura no estado.

Foi também na TV Bandeirantes Amazonas que revelou a ex-bbb e Miss Amazonas 2012 Vivian Amorim, que iniciou sua carreira como jornalista na apresentação do Programa do Nathan em 2015. Atualmente, Vivian está na TV Globo, onde faz reportagens para o Big Brother Brasil desde 2018.

Sinal digital 

Em 2010 a emissora colocou no ar o seu sinal digital em HDTV para a capital amazonense, porém sem gerar programação local e nem inserir propagandas locais no canal digital, transmitindo a programação direta do satélite da Rede Bandeirantes para Manaus.

Em abril de 2011 a emissora começou a transmitir a programação local, juntamente com as inserções publicitárias locais, em seu canal de alta definição HDTV, porém a emissora somente convertia as imagens analógicas para o sinal digital, não gerando imagens reais em HDTV, mesmo a programação nacional da Band, originalmente transmitida em HD. Somente em agosto de 2012 a emissora passou a transmitir a programação nacional da Band com imagens totalmente em HDTV, porém os intervalos e a programação local ainda sendo gerada em modo analógico. No dia 24 de abril de 2013, a emissora passa a gerar os programas locais em alta definição.

 Transição para o sinal digital
Com base no decreto federal de transição das emissoras de TV brasileiras do sinal analógico para o digital, a Band Amazonas, bem como as outras emissoras de Manaus, cessou suas transmissões pelo canal 13 VHF em 30 de maio de 2018, seguindo o cronograma oficial da ANATEL.

Programas 
Além de retransmitir a programação nacional da Band, atualmente a Band Amazonas exibe os seguintes programas:

 Amazonas Urgente: Jornalístico policial, com Eduardo Galvão;
 Cidade Urgente: Jornalístico policial, com Álvaro Campelo;
 Sinal Livre: Jornalístico policial, com Willace Souza;
 Band Cidade: Telejornal, com Neto Cavalcante;
 Amazonas Acontece: Jornalístico, com Flávia Moura;
 Entrevista Coletiva: Programa de entrevistas, com Neto Cavalcante;

Diversos outros programas compuseram a grade da emissora e foram descontinuados:

 A Voz do Povo
 Band Entrevista
 Bronca na TV
 Canal Livre
 Cåmera 13
 Comunidade Alerta
 Esporte Total
 Fogo Cruzado
 InterNews
 Isto é Manaus
 Jornal do 13
 Jogo Aberto Amazonas
 Melhor da Noite
 Municípios Em Ação
 Programa do Natan
 Programa Nonato Oliveira
 Programa Sabino Castelo Branco
 Programa Amazonas Evangélico
 Rio Negro Notícias
 Sábado Super Show

Transmissões especiais 
De 2007 a 2009, a emissora deteve os direitos de transmissão do Carnaval de Manaus para todo o Estado do Amazonas, pertencentes até então à TV A Crítica. A partir de 2010, os direitos passaram para a TV Em Tempo.

A partir de 2008 também adquiriu os direitos de transmissão de imagens do Festival Folclórico de Parintins, que até então pertenciam à TV A Crítica. Com isso, o Festival ganhou notoriedade em todo o Brasil, através da transmissão na íntegra dos 3 dias de evento em TV aberta através das emissoras da Rede Bandeirantes em todo o território nacional, ao contrário do que ocorria com a TV A Crítica (que retransmitia em TV aberta e na íntegra somente para a Região Norte e parte do Nordeste) e com a TV Amazonas (transmissão limitada somente ao Amazonas e para telespectadores que possuíam antena parabólica nos outros estados). A emissora transmitiu o Festival até o ano de 2012. Em 2013 o Festival passa a ser apresentado pela TV Amazonas (somente apresentações do Boi Caprichoso) e pela TV A Crítica (somente apresentações do Boi Garantido), gerando pela primeira vez duas emissoras transmitindo parcialmente o Festival Folclórico de Parintins.

Nos dias 22, 23 e 24 de outubro de 2010 a emissora transmitiu para todo o Brasil, com exclusividade e pela primeira vez, a festa de aniversário da Cidade de Manaus, num evento conhecido como Boi Manaus.

Retransmissoras 
 Apuí - 20 UHF
 Barcelos - 13 VHF analógico / 22 UHF digital
 Benjamin Constant - 2 VHF analógico / 22 UHF digital
 Boca do Acre - 12 VHF analógico / 22 UHF digital
 Borba - 9 VHF analógico / 23 UHF digital
 Carauari - 7 VHF analógico / 21 UHF digital
 Careiro - 13 VHF
 Careiro da Várzea - 13 (22 UHF digital)
 Coari - 13 VHF analógico / 22 UHF digital
 Eirunepé - 4 VHF analógico / 22 UHF digital
 Envira - 12 VHF analógico / 22 UHF digital
 Fonte Boa - 2 VHF analógico / 22 UHF digital
 Humaitá - 7 VHF analógico / 22 UHF digital
 Iranduba - 13 (22 UHF digital)
 Itacoatiara - 13 VHF analógico / 22 UHF digital
 Lábrea - 5 VHF analógico / 22 UHF digital
 Manacapuru - 13 (22 UHF digital)
 Manicoré - 13 VHF analógico / 22 UHF digital
 Parintins - 43 UHF analógico / 36 UHF digital
 Presidente Figueiredo - 3 VHF analógico / 20 UHF digital
 São Paulo de Olivença - 5 VHF
 Tefé - 4 VHF analógico / 22 UHF digital
 Urucará - 13 VHF analógico / 21 UHF digital

Ver também 
 TV Bandeirantes Tefé

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Bandeirantes Amazonas
Bandeirantes Amazonas
Mídia de Manaus
Canais de televisão fundados em 1991